Japetella är ett släkte av bläckfiskar. Japetella ingår i familjen Bolitaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Japetella